Lesses román neve
 Dealu Frumos Fehér megye, Aranyosvágás község
 Dealu Frumos Fehér megye, Felsőgirda község